RIM kan vara

Revolutionary Internationalist Movement maoistisk, kommunistisk international.
Research In Motion, ett kanadensiskt företag
Nationalitetsbeteckning för motorfordon från Mauretanien